Linga steht für:
 Linga, Symbol der Hindu-Gottheit Shiva
 Linga-Bibliothek für Lateinamerikaforschung, Hamburg
 Carl Linga (1877–1963), deutscher Zuckergroßhändler, Gründer der Bibliothek
 Bertha Probst de Linga (1891–1982), Gattin von Carl Linga, Stiftungsgründerin
 Linga (Gattung), Gattung der Erigoninae (Zwergspinnen)
 Linga (Selaru), Dorf auf der indonesischen Insel Selaru
 Linga (Schiff), Fähre des Shetland Islands Council

Siehe auch:
 Linga Holm, Insel der Orkney-Inseln

Inseln der Shetland-Inseln
 East Linga
 Linga, Hildasay
 Linga, Muckle Roe
 Linga, Samphrey
 Linga, Vaila
 Linga, Yell
 West Linga